Ел Малпаис има више значења:

 Ел Малпаис (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Малпаис (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику